Rocha (stad), een stad in Uruguay
Rocha (departement), een departement van Uruguay